12-й Октябрь — название населённых пунктов в России. 

12-й Октябрь — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края, упразднён в 1970-е годы.
12-й Октябрь — посёлок в Ефремовском районе Тульской области, упразднён в 2022 г.